Horario estelar es una telenovela en formato de serie web mexicana de suspenso producida por Estudios TeleMéxico para Star+. La serie se filmó en distintas locaciones de la Ciudad de México durante fines de 2020 e inicios de 2021. La serie se estreno el 15 de febrero de 2023 por Star+. Protagonizada por Dominika Paleta y Óscar Jaenada.

Argumento 
Un famoso periodista de televisión debe informar sobre un caso policial convincente en el que nadie sabe que ha estado implicado. A medida que se desarrolla la investigación, utiliza su habilidad calculada para engañar a la información y cambiar la opinión pública; y se sale con la suya. Prime Time es la historia de un hombre poderoso, carismático, inteligente pero inmoral que busca la impunidad por cualquier medio necesario. Como un escapista que realiza su rutina de escape, su vida depende de que su truco salga bien. Los espectadores lo siguen para descubrir si al final se sale con la suya.

Reparto 
 Óscar Jaenada como Ramiro del Solar
 Dominika Paleta como Bernarda Díaz 
 Maya Zapata como Julia Torrado 
 Luis Arrieta como Samuel Lisboa 
 Ela Velden como Jimena del Solar 
 Pamela Almanza como Alexia Valle 
 Iliana Fox como Eva Vera 
 Juan Carlos Vives como Alfonso León 
 Alejandro Camacho como Álvaro Lima 
 Blanca Guerra como Delia Valle 
 Silverio Palacios como Santiago Pacheco 
 Sara Manni como Jolette
 Luis Gatica como Uriel Ortiz 
 Moisés Arizmendi como Emiliano Monarrez 
 Rodrigo Murray como Marcos Piñero

Referencias 

Series de televisión en español
Series de televisión de México
Series de televisión iniciadas en 2023
Programación original de Star+